Schwarzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Franziska Schwarzbach (* 1949), deutsche Architektin und Bildhauerin
 Heinz Schwarzbach (* 1936), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Helmar Schwarzbach (* 1943), deutscher Fußballtorhüter
 Josef Schwarzbach (1853–1896), österreichischer Schriftsteller und Dichter
 Julia Schwarzbach (* 1989), deutsche Gewichtheberin
 Martin Beheim-Schwarzbach (1900–1985), deutscher Schriftsteller
 Martin Schwarzbach (1907–2003), deutscher Paläoklimatologe
 Matthias Schwarzbach (* 1966), deutscher Mediziner und Hochschullehrer für Chirurgie
 Max Beheim-Schwarzbach (1839–1910), deutscher Schriftsteller, Heimatforscher und Historiker
 Olaf Schwarzbach (* 1965), deutscher Cartoonist, siehe OL (Cartoonist)
 Stefanie Schwarzbach (* 1963), deutsche Boulespielerin
 Tom Schwarzbach (* 1986), deutscher Gewichtheber
 Yvette Kosmann-Schwarzbach (* 1941), französische Mathematikerin

Schwarzbach ist ein Gemeinde- und Ortsname:

Gemeinden:
 Schwarzbach (Landkreis Greiz), Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Schwarzbach (Lausitz), Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Ortsteile:
 Schwarzbach (Bad Reichenhall), Ortsteil von Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schwarzbach (Elmstein), Weiler in der Gemeinde Elmstein im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Elterlein), Stadtteil von Elterlein im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schwarzbach (Feuerscheid), Weiler der Ortsgemeinde Feuerscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Herzfeld), Siedlungsplatz der Ortsgemeinde Herzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz.
 Schwarzbach (Hofbieber), Ortsteil der Gemeinde Hofbieber im Landkreis Fulda, Hessen
 Schwarzbach (Königsfeld), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schwarzbach (Auengrund), Ortsteil der Gemeinde Auengrund im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 An der Schwarzbach, Wohnplatz der Stadt Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Ratingen), Stadtteil von Ratingen im Landkreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Schwallungen), Ortsteil der Gemeinde Schwallungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Oberbarmen-Schwarzbach, Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Oberbarmen, Nordrhein-Westfalen

 Bad Schwarzbach, deutscher Name von Czerniawa-Zdrój, Dorf der Gemeinde Świeradów-Zdrój (Bad Flinsberg) in Niederschlesien, Polen
 Schwarzbach, deutscher Name von Černá v Pošumaví, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien
 Schwarzbach, deutscher Name von Červenka (früher Černá), Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
 Schwarzbach in Niederösterreich, alter deutscher Name des heutigen Ortsteils Tušť der Gemeinde Suchdol nad Lužnicí im Okres Jindřichův, Tschechien
 Schwarzbach, Namensvariante von Schwarzenbach, deutscher Name von Černá u Kraslic, heute Teil der Stadt Kraslice im Okres Sokolov, Tschechien

Schwarzbach ist ein Burgname:
 Burg Schwarzbach, andere Bezeichnung der Burg Schwarzberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Schwarzbach ist ein Gewässername:

in Deutschland:
 Schwarzbach (Aa), rechter Zufluss des Johannisbachs (Aa) nahe Babenhausen (Bielefeld), Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Aar),linker Zufluss der Aar (zur Lahn) in Wehen, Stadt Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schwarzbach (Alfbach), linker Zufluss des Alfbachs (zur Prüm) vor Pronsfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Alsenz), linker Zufluss der Alsenz an der Unteren Eselsmühle, Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Bieber), linker Zufluss der Bieber in Bieber (Biebergemünd), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schwarzbach (Blies), linker Zufluss der Blies bei Einöd (Homburg), Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Schwarzbach (Blinde Rot), rechter Zufluss des Oberlaufs Blinde Rot der Finsteren Rot bei Schadberg, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Böhmische Schwarzach) (Černý potok), linker Zufluss der Böhmischen Schwarzach bei Höll (Waldmünchen), Landkreis Cham, Bayern
 Schwarzbach (Buchbach, Steinehaig), rechter Zufluss des Buchbachs (zur Speltach) bei Steinehaig, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Buchbach, Stierhöfstetten), linker Zufluss des Buchbachs (zum Krettenbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Stierhöfstetten, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schwarzbach (Elmbach), linker Zufluss des Elmbaches in Elm (Schlüchtern), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schwarzbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz bei Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Emscher), linker Zufluss der Emscher in Horst (Gelsenkirchen), kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Erkensruhr), linker Zufluss der dort auch Wüstebach genannten Erkensruhr westlich von Schöneseiffen, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Ettenbach), linker Zufluss des Ettenbachs in Münchweier, Stadt Ettenheim, Ortenaukreis, Nordrhein-Westfalen, der in die Elz (Rhein) mündet
 Schwarzbach (Fulda), rechter Zufluss der Fulda bei Unter-Schwarz, Stadt Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen
 Schwarzbach (Glan) – zwei Zuflüsse des Glans; flussabwärts:
 Schwarzbach (Glan, Waldmohr), rechter Zufluss nach dem Eichelscheiderhof, Ortsgemeinde Waldmohr, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Glan, Hütschenhausen), rechter Zufluss bei der Ziegelhütte, Ortsgemeinde Hütschenhausen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Goldach), rechter Zufluss der Goldach, beim Dorf Hinteres Finsingermoos (Finsing), Landkreis Erding, Bayern
 Schwarzbach (Große Mittweida), rechter Zufluss der Großen Mittweida bei Wildenau (Schwarzenberg), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schwarzbach (Günz), linker Zufluss der Günz bei Wattenweiler (Neuburg an der Kammel), Landkreis Günzburg, Bayern
 Schwarzbach (Hammerbach), rechter Zufluss des Hammerbachs (zur Diemel) nahe dem Kloster Hardehausen (Warburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Haslach), am Unterlauf Freihaslacher Bach, linker Zufluss der Haslach (zur Reichen Ebrach) vor Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schwarzbach (Höllgrundbach), linker Zufluss des Höllgrundbachs (zur Brunndöbra) nahe der Vogtland Arena bei Klingenthal, Vogtlandkreis, Sachsen
 Schwarzbach (Hornbach), rechter Zufluss des dort Horn genannten Hornbachs unterhalb von Bousseviller, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Schwarzbach (Ilm), rechter Teilungsarm der Ilm (zur Abens) im Innenstadtbereich von Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schwarzbach (Jüchsen), Zufluss der Jüchse (Jüchsen) Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Schwarzbach (Klingengraben), linker Zufluss des Klingengrabens nahe Oberlauchringen (Lauchringen), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Körsch), rechter Zufluss der Körsch bei Möhringen, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Krümmelbach), linker Zufluss des Krümmelbachs zwischen Wirges und Staudt, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach (Laufach), rechter Quellbach der Laufach bis Hain im Spessart (Laufach), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Schwarzbach (Lamitz), rechter Zufluss der Lamitz beim Stadtteil Martinlamitz von Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Schwarzbach (Lautenau), linker Oberlauf der Leutenau (zur Brend) vor Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schwarzbach, Oberlaufname des Lettenbach, rechter Zufluss der Schmutter gegenüber Kreppen, Markt Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schwarzbach (Leutenau), linker Oberlauf der Leutenau (zur Brend) bis nahe Bauersberg, Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schwarzbach (Lippe), linker Zufluss der Lippe bei Datteln, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Main) – zwei Zuflüsse des Mains in Hessen; flussabwärts:
 Schwarzbach (Main, Schwanheim), linker Zufluss bei Schwanheim, kreisfreies Frankfurt, Hessen
 Schwarzbach (Main), rechter Zufluss bei Okriftel (Hattersheim am Main), Taunus-Kreis, Hessen
 Schwarzbach (Mulde), rechter Zufluss der Mulde bei Bad Düben, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schwarzbach (Murg), linker Zufluss der „Hauensteiner“ Murg (Südschwarzwald) bei Hänner, Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Primmerbach), linker Zufluss des Primmerbachs oder Prümer Bachs bei Schwarzbach, Ortsgemeinde Herzfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Großer Schwarzbach, linker Quellbach des Reschbachs (zur Wolfsteiner Ohe) nahe Finsterau (Mauth), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schwarzbach (Rhein) – drei Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Schwarzbach, Unterlaufname des Sandbach (Stockstadt-Erfelder Altrhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Riedstadt, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Schwarzbach (Rhein, Ginsheim), rechter Zufluss des Oberrheins bzw. Ginsheimer Altrheins bei Ginsheim (Ginsheim-Gustavsburg), Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Schwarzbach (Rhein, Wittlaer), rechter Zufluss des Niederrheins bei Wittlaer (Düsseldorf), kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Rheinniederungskanal), Unterlaufname des Acherner Mühlbachs (zum Rheinniederungskanal) nahe Schwarzach (Rheinmünster), Ortenaukreis und Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schwarzbach (Röspe), Ober- und Mittellaufname der Röspe (zur Eder) nahe Röspe (Erndtebrück), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs bei Sträterei (Dinslaken), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Rote Weißeritz), rechter Zufluss der Roten Weißeritz bei Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen; siehe Schwarzbachtal (Dippoldiswalde)#Schwarzbach
 Schwarzbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains in Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schwarzbach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach bei Unterjettenberg (Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schwarzbach (Salzbach), rechter Oberlauf des Salzbachs (zum Oberrhein) im kreisfreien Wiesbaden, Hessen
 Schwarzbach (Saußbach), linker Zufluss des Saußbachs nach Frischeck, Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schwarzbach (Sebnitz), rechter Zufluss der Sebnitz bei der einstigen Buttermilchmühle von Altendorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Schwarzbach (Speyerbach), linker Zufluss des Speyerbachs in Speyerbrunn, Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Stelzenbach (Rhaner Bach) (rechter Oberlauf des Rhaner Bachs, zur Schwarzach, zur Naab) bis Geigant, Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Schwarzbach (Wagenwasser), rechter Zufluss des Wagenwassers oder Hraniční potok (zur Grasigen Moldau oder Řasnice) bei Schnellenzipf, Gemeinde Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schwarzbach (Wasserbach), rechter Zufluss des Wasserbachs (rechter Auenzufluss zur Saalach) bei Schwarzbach, Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schwarzbach (Wäschebach), linker Zufluss des Wäschebachs (zur Diemel) nahe Meerhof (Marsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbach (Weiße Elster), rechter Zufluss der Weißen Elster bei Adorf/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Schwarzbach (Werra), linker Zufluss der Werra bei der Schneidmühle von Schwallungen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Schwarzbach (Wertach), rechter Zufluss der Wertach gegenüber Oberhöfen (Ettringen), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schwarzbach (Wupper), rechter Zufluss der Wupper im kreisfreien Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

in Frankreich:
 Schwarzbach (Falkensteinerbach) oder Schwartzbach, linker Zufluss des Falkensteinerbachs in Reichshoffen, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

in Österreich:
 Schwarzbach (Salzach), vom Gollinger Wasserfall (Schwarzbachfall), linker Zufluss der Salzach nahe Torren (Golling an der Salzach), Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Schwarzbach (Taxenbach), rechter Zufluss des Taxenbachs (zur Deutschen Thaya) bei Gretzl (Gemeinde Thaya), Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Schwarzbach (Übelbach), rechter Zufluss des Übelbachs bei Neuhof (Gemeinde Übelbach), Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Schwarzbach (Ybbs), linker Zufluss der Ybbs in Waidhofen an der Ybbs, Statutarstadt, Niederösterreich

in Polen:
 Schwarzbach, deutscher Name des Czarny Potok, linker Zufluss der Queis im Isergebirge nahe Mirsk, Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Schwarzbach, deutscher Name des Černý potok (Moravice), linker Zufluss der Moravice bei Dlouhá Stráň, Moravskoslezský kraj
 Schwarzbach, deutscher Name des Černý potok (Radbuza), rechter Zufluss der Radbuza bei Horšovský Týn, Plzeňský kraj
 Schwarzbach, deutscher Name des Černý potok (Smědá), linker Zufluss der Smědá (Wittig) bei Hejnice (Haindorf), Liberecký kraj
 Schwarzbach, deutscher Name des Černý potok (Vltava), linker Zufluss des Stausees Lipno und damit der Vltava (Moldau) im Gemeindegebiet von Černá v Pošumaví (Schwarzbach), Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj; vor dem Bau der Talsperre, linker Zufluss der Olšina (Olsch Bach)

Siehe auch:
 Schwarzabach
 Schwarzach
 Schwarzenbach
 Schwarzer Bach
 Schwarzgraben
 Schwärzenbach
 Schwarzbachtal
 Schwarzwasserbach